Christmas is All in the Heart é o segundo disco de Natal e o décimo segundo álbum de estúdio do cantor Steven Curtis Chapman, lançado em Novembro de 2003.

Faixas 
 "Silver Bells"
 "Winter Wonderland"
 "I Heard the Bells on Christmas Day"
 "Go Tell it on the Mountain"
 "It Came Upon a Midnight Clear"
 "O Little Town of Bethlehem"
 "O Come All Ye Faithful"
 "This Baby"
 "O Come, O Come, Emmanuel"
 "Home for Christmas"
 "Silent Night Medley"

Álbuns de 2003
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa